

Geografia
 Lamon – comune italiano della provincia di Belluno

Persone
 Damon Lamon Stoudamire – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Francesco Lamon – pistard e ciclista su strada italiano
 Fortunato Lamon – calciatore italiano
 Gino Lamon – calciatore italiano
 Jeanne Lamon – violinista e direttrice d'orchestra statunitense
 Sophie Lamon – schermitrice svizzera